Emotional Technology - это четвертый студийный альбом электронного артиста BT. Является альбомом, содержащим в большем количестве, чем ранее, композиции в стиле поп-музыка. В альбом вошли наиболее коммерчески популярные треки "Somnambulist (Simply Being Loved)", "The Force of Gravity" and "Superfabulous". "Somnambulist (Simply Being Loved)" попала в книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество фрагментов с редактированием вокала в одной песне - 6178. В записи альбома участвовали JC Chasez, Rose McGowan и BT.

Синглы
В поддержку альбома был выпущен только один сингл - "Somnambulist (Simply Being Loved)". Однако EP Technology EP послужил неформальным релизом для треков "Superfabulous", "The Force of Gravity" и "The Great Escape".

Список композиций
Все композиции написаны BT, за исключением специально отмеченных.

Винил

Коллекционное издание

Персоналии

Guru – рэп-вокал для "Knowledge of Self"
DJ Swamp – сэмплы и скрэтчи в "Knowledge of Self"
Rasco – рэп-вокал "Knowledge of Self", "Circles" and "The Revolution"
Rose McGowan – вокал на "Superfabulous"
Scott McCloud – вокал "Superfabulous"
Bryan Mantia|Brain – "живые" барабаны "Superfabulous", "Dark Heart Dawning", "Circles", "Animals", "The Only Constant Is Change" и "Kimosabe"
Tommy Stinson – бас-гитара "Superfabulous", "Circles", "Animals", "The Only Constant Is Change" and "Kimosabe"
Richard Fortus – гитара "Superfabulous", "Circles", "Animals", "The Only Constant Is Change" and "Kimosabe"; виолончель "The Great Escape"
JC Chasez – бэк-вокал "Somnambulist"; вокал "The Force of Gravity"
Doug Wimbus – Слайд-гитара "Dark Heart Dawning"
Alan Vavarin – перкуссия "Dark Heart Dawning"
Kurt Wortman – перкуссия "Dark Heart Dawning"
Donna Taylor – бэк-вокал "Dark Heart Dawning"
Jackie Smiley – бэк-вокал "Dark Heart Dawning"
Valerie Pinkston – бэк-вокал "Dark Heart Dawning"
Caroline Lavelle – вокал и виолончель "The Great Escape"
Hutchy – рэп "P A R I S"
Karina Ware – вокал "The Last Moment of Clarity"
Jan Johnston – вокал "Communicate"
Wildchild – вокал "Kimosabe"
Tamra Keenan – вокал "Love in the Time of Thieves"
Kevin Beber – соавтор "Love in the Time of Thieves"
BT – остальной вокал, инструменты и программирование

Чарты

Ссылки